Väla kan syfta på:
 Väla socken – en socken i Västergötland i Kållands härad
 Väla landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län
 Väla församling – en tidigare församling i Skara stift i Lidköpings kommun
 Väla kyrka – en kyrkobyggnad i Lidköpings kommun
 Väla distrikt – ett distrikt i Lidköpings kommun och Västra Götalands län
 Väla by – en småort i Helsingborgs kommun
 Väla centrum –  ett köpcentrum i utkanten av Ödåkra utanför Helsingborg
 Väla skog – ett naturreservat i Helsingborgs kommun

Se även
Välaberget – en klätterklippa på fjället Välliste